Гранха лос Седрос има више значења:

 Гранха лос Седрос (Пабељон де Артеага), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Гранха лос Седрос, Данијел Браво (Ирапуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Гранха лос Седрос, Ранчо лос Седрос (Ирапуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику